Sutton Place kann sich auf Folgendes beziehen:

 Sutton Place Hotel ist eine Luxushotelkette mit Sitz in Nordamerika.
 Sutton Place (Surrey)  ist ein Anwesen von 1531 im Tudorstil in Surrey, England.
 Sutton Place (Hackney) ist eine kleine Straße im Londoner Stadtbezirk London Borough of Hackney mit Baudenkmälern aus der Gregorianischen Ära (1714–1830): die Georgian terrace (erbaut 1790–1806).
 Sutton Place (Manhattan) ist ein Viertel und eine Straße in New York City, Vereinigte Staaten.